Георг Гагеруп (норв.: Hagerup) — норвезький юрист і політичний діяч (народ. в 1853 р.), професор Університету в Христіані.
 Клаус Гагеруп (норв.: Klaus Hagerup; *5 березня 1946 – норвезький письменник, актор, режисер.